Евгений Ме́льников:
 Мельников, Евгений Зиновьевич (1946—2011) — советский и российский писатель.
 Мельников, Евгений Николаевич (1925—1990) — военный и дипломатический деятель, посол.
 Мельников, Евгений Павлович (1928—2010) — художник-живописец, Народный художник Узбекистана.